Kabanga :
 Kabanga, une ville de Tanzanie dans la région de la Kagera. 
 Kabanga, un prénom luba.